Das Bank of the West Classic 2000 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Stanford (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 22. bis 30. Juli 2000 statt. Das Finale bestritten – wie schon 1998 und 1999 – die Amerikanerinnen Lindsay Davenport und Venus Williams. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte sich in diesem Jahr allerdings Williams glatt in zwei Sätzen durchsetzen. Im Doppel waren die US-Amerikanerin Chanda Rubin und die Französin Sandrine Testud siegreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)